Robert Carr peut se référer à plusieurs personnalités :
  (v. 1578-1654),  d'Ancram, écrivain et noble écossais ;
 Robert Carr (v. 1587-1645),  comte de Somerset, homme politique écossais ;
 Robert Carr (1774-1841), homme d’Église britannique ;
  (1881-1948), baryton anglais ;
 Robert Spencer Carr (1909-1994), écrivain américain ;
 Robert Carr (1916-2012), homme politique britannique conservateur ;
 Robert Carr (1917-1977), joueur de rugby à XV international anglais.